

Cinema 
 Il vendicatore (The Punisher) – film del 1989 diretto da Mark Goldblatt
 The Punisher – film del 2004 diretto da Jonathan Hensleigh
 Punisher - Zona di guerra (Punisher: War Zone) – film del 2008 diretto da Lexi Alexander

Fumetti 
 Punitore (Punisher) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 The Punisher – serie a fumetti della Marvel Comics del 2000-2001
 The Punisher – serie a fumetti della Marvel Comics del 2001-2004

Televisione 
 The Punisher – serie televisiva del 2017

Videogiochi 
 The Punisher – videogioco d'azione della Beam Software per NES del 1990
 The Punisher – videogioco d'azione della Paragon Software per PC del 1990
 The Punisher – sparatutto della Paragon Software per Amiga e Atari ST del 1990
 The Punisher – videogioco arcade della Capcom del 1993
 Il Punitore (The Punisher) – videogioco d'azione della THQ del 2004

Altro 
 The Punisher – precedente ring name del wrestler The Undertaker
 The Punisher – musicista rock finlandese
 The Punisher: The Album – colonna sonora del film del 2004

Pagine correlate 
 Punisher (disambigua)